Кубок президента Казахстана 2013 — седьмой розыгрыш ежегодного профессионального международного теннисного турнир, проводимый ITF в рамках своего женского тура и ATP в рамках своего тура Challenger в казахстанском городе Астана.

Соревнования прошли с 22 по 28 июля.

Прошлогодние чемпионы:
 Мужской одиночный разряд:  Евгений Донской
 Женский одиночный разряд:  Мария Жуан Кёлер
 Мужской парный разряд:  Константин Кравчук /  Денис Молчанов
 Женский парный разряд:  Оксана Калашникова /  Марта Сироткина

Соревнования

Одиночные турниры

Мужчины 

 Дуди Села обыграл  Михаила Кукушкина со счётом 5-7, 6-2, 7-6(6).
 Дуди Села выигрывает 2й турнир в сезоне и 15й за карьеру в туре.

Женщины 

 Надежда Киченок обыграла  Марию Жуан Кёлер со счётом 6-4, 7-5.
 Надежда Киченок выигрывает 2й турнир в сезоне и 3й за карьеру в туре федерации.
 Мария Жуан Кёлер уступает 1й финал в сезоне и 7й за карьеру в туре федерации.

Парные турниры

Мужчины 

 Клаудио Грасси /  Риккардо Гедин обыграли  Андрея Голубева /  Михаила Кукушкина со счётом 3-6, 6-3, [10-8].
 Клаудио Грасси выигрывает 4й турнир в сезоне и 38й за карьеру в туре федерации.
 Риккардо Гедин выигрывает 2й турнир в сезоне и 11й за карьеру в туре федерации.

Женщины 

 Людмила Киченок /  Надежда Киченок обыграли  Нину Братчикову /  Валерию Соловьёву со счётом 6-2, 6-2.
 Людмила Киченок выигрывает 3й турнир в сезоне и 18й за карьеру в туре федерации.
 Надежда Киченок выигрывает 3й турнир в сезоне и 18й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Кубок президента Казахстана по теннису
 Мировой тур ATP Challenger 2013
 Цикл женских турниров ITF 2013
 Портал:Теннис

Ссылки 
 
 

Казахстан
Теннис
Июль 2013 года
2013
Международные спортивные соревнования в Астане